Nejc Japelj, slovenski hokejist, * 24. april 1985, Kranj.

Japelj je začel kariero v sezoni 2002/03 pri klubu HK Triglav Kranj, kjer je igral celotno kariero, z izjemo sezone ter 2005/06, ko je igral za SG Pontebba v italijanski drugi ligi in dela sezone 2006/07, ko je igral za HK Alfa. Po sezoni 2010/11 je končal kariero. S Pontebbo je v sezoni 2005/06 osvojil naslov prvaka italijanske druge lige.

Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na po dveh Svetovnih prvenstvih U18 in Svetovnih mladinskih prvenstvih.

Pregled kariere

|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 02
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK Triglav Kranj
| Slovenska ml. liga
| 02/03
|
| 16
| 7
| 9
| 16
|
| 20
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 23
| 10
| 6
| 16
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 03
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| -6
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK Triglav Kranj
| Slovenska ml. liga
| 03/04
|
| 19
| 18
| 7
| 25
|
| 37
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 18
| 8
| 2
| 10
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 04
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK Triglav Kranj
| Slovenska ml. liga
| 04/05
|
| 17
| 14
| 8
| 22
|
| 12
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 24
| 11
| 4
| 15
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 05
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SG Pontebba
| Italijanska 2. liga
| 05/06
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK Triglav Kranj
| Mednarodna liga B
| 06/07
|
| 7
| 7
| 0
| 7
|
| 14
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 18
|-
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 13
| 3
| 7
| 10
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Alfa
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 12
| 5
| 2
| 7
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 26
| 8
| 4
| 12
|
| 40
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 35
| 13
| 16
| 29
|
| 22
|
| 5
| 3
| 0
| 3
|
| 8
|-
| rowspan=2|HK Triglav Kranj
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 24
| 6
| 7
| 13
|
| 10
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HK Triglav Kranj
| Slohokej liga
| 10/11
|
| 18
| 5
| 3
| 8
|
| 10
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |280
| bgcolor="#7FFF00" |118
| bgcolor="#7FFF00" |78
| bgcolor="#7FFF00" |196
| bgcolor="#7FFF00" |-5
| bgcolor="#7FFF00" |273
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |35
| bgcolor="#7FFF00" |7
| bgcolor="#7FFF00" |3
| bgcolor="#7FFF00" |10
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |40
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Triglav Kranj
Hokejisti SG Pontebba
Hokejisti HK Alfa
Kranjski športniki